Sara Hurtado est une patineuse artistique espagnole, née le  à Madrid. Elle a été partenaire de danse sur glace avec Adrià Díaz de 2008 à 2015, gagnant ensemble quatre titres de champion d'Espagne, tout en étant le premier couple espagnol à concourir au niveau international. 

Elle est maintenant associée à Kirill Khaliavin.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Adrià Díaz (8 saisons : 2008-2016)
 Kirill Khaliavin (6 saisons : 2016-2022)

Notes et références

Liens externes
 

Patineuse artistique espagnole
Naissance en novembre 1992
Naissance à Madrid
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Sportive madrilène